Wspinaczka na szybkość – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana przez kobiety na 14. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata we francuskim AccorHotels Arena w Paryżu w dniach 16–18 września 2016. Mistrzynią świata w konkurencji na szybkość została Rosjanka Anna Cyganowa, srebrny medal przypadł dla Francuzki Anouck Jaubert, a brązowy zdobyła również Rosjanka Julija Kaplina.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 16 września o godzinie 11:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 18 o godz 14:45. Konkurencja na szybkość kobiet odbywała się w  tym samym czasie co zawody mężczyzn.

Uczestniczki 
Do zawodów zgłoszonych zostało 46 wspinaczek sportowych. Polskę reprezentowały; Aleksandra Mirosław (indywidualnie 4 miejsce), Klaudia Buczek (5 m.), Patrycja Chudziak (8 m.), Anna Brożek (10 m.) oraz Edyta Ropek, która zajęła 23 miejsce.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
46 zawodniczek wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy pucharowej zakwalifikowało się 16 wspinaczek z najlepszymi czasami. Do dalszej fazy zawodów zakwalifikowały się cztery Polki, odpadła Edyta Ropek, która po eliminacjach została sklasyfikowana na 23 miejscu. Zawody wspinaczkowe w fazie finałowej były rozgrywane systemem pucharowym w formule duel, zwyciężczyni z pary kwalifikowała się do dalszych wspinaczek, pokonana odpadała z rywalizacji. Dodatkowo została rozegrana wspinaczka o brązowy medal pomiędzy zawodniczkami, które odpadły na etapie rywalizacji półfinałowej.

Faza finałowa 
W półfinałowej wspinaczce Polka Aleksandra Mirosław przegrała z Rosjanką Anną Cyganową. W walce o brązowy medal uległa również w duelu Rosjance Julii Kaplinie (8,230 s). Polka pokonała ścianę wspinaczkową o wysokości 15 m w czasie 8,400 s, po prostu nie miała szczęścia do Rosjanek. Klaudia Buczek w ćwierćfinałowej porażce z Aleksandrą Mirosław, a na podstawie uzyskanego czasu sklasyfikowana została na 5 miejscu.

 Drabinka pucharowa

Klasyfikacja końcowa 
Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 

 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 MŚ 2016 (Paryż) – wspinaczka na szybkość mężczyzn
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Kobiety